997 steht für:
 das Jahr 997
 U 997, deutsches U-Boot
 Porsche 997, deutsches Automobil

Siehe auch: